Rzeczpospolita är ett polskt ord för republik eller samvälde. Ordet har använts i Polen sedan åtminstone 1500-talet. Det kan syfta på:

 Första Rzeczpospolita 1569–1795, då Polen styrdes av adeln (szlachtan), se Polsk-litauiska samväldet
 Andra Rzeczpospolita 1918-1939, då landet var självständigt under mellankrigstiden, se Andra polska republiken
 Polska Rzeczpospolita Ludowa – det officiella namnet på Polen åren 1952-1989, se Folkrepubliken Polen
 Tredje Rzeczpospolita 1989– efter kommunismens sammanbrott i Östeuropa, se  Republiken Polen
 Rzeczpospolita (tidning) – en polsk tidning